– japoński skoczek narciarski, reprezentant klubu Tsuchiya Home Ski Team. Medalista mistrzostw świata juniorów (2016 i 2017) oraz igrzysk azjatyckich (2017).

Skoki narciarskie uprawia również jego siostra, Yūki Itō.

Przebieg kariery 
We wrześniu 2013 zadebiutował w zawodach FIS Cupu w Râșnovie, zajmując 17. i 12. miejsce. Na przełomie stycznia i lutego 2014 uczestniczył w mistrzostwach świata juniorów w Val di Fiemme, zajmując 33. miejsce w konkursie indywidualnym i jedenaste z zawodach drużynowych. W styczniu 2015 wystąpił po raz pierwszy w Pucharze Kontynentalnym w Sapporo, zajmując 7. miejsce. W lutym tego samego roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 25. pozycję w zawodach indywidualnych oraz szóste w drużynie.

31 stycznia 2016 w Sapporo zadebiutował w zawodach indywidualnych Pucharu Świata, zajmując 45. miejsce. Dwa dni wcześniej na tej samej skoczni występował w kwalifikacjach do pierwszego konkursu. 24 lutego zdobył brązowy medal w drużynowym konkursie mężczyzn na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016. W konkursie mieszanym był 6., a w indywidualnym nie wystąpił. W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni startował we wrześniu 2021, zajmując 58. i 55. miejsce w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal. 

W marcu 2023 zakończył karierę.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Itō na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Itō na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Igrzyska azjatyckie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Itō na igrzyskach azjatyckich – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996